JBR est un sigle qui peut désigner :
 , une communauté de front de mer de 1,7 kilomètre de long, située le long du golfe Persique dans la marina de Dubaï, à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

JBR est un code qui peut désigner :
 , un aéroport situé à trois miles à l'est de Jonesboro, dans le comté de Craighead, en Arkansas, selon le code AITA des aéroports.

Voir aussi 
 JBR média (où JBR est le sigle de John B. Root), la société de production pornographique de John B. Root

Code IATA des aéroports